Bupleurum pruinosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati och Pierre Edmond Boissier. Bupleurum pruinosum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
pruinosum